Pont sur l'Ouvèze peut désigner plusieurs ponts sur une rivière , dont certains sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques :
 Pont sur l'Ouvèze (Coux) dans l'Ardèche ;
 Pont sur l'Ouvèze (Privas) dans l'Ardèche ;
 Pont de Nyons dans la Drôme ;
 Pont sur l'Ouvèze (Bédarrides) dans le Vaucluse;
 Pont romain de Vaison-la-Romaine dans le Vaucluse.